Spionen fra Tokio (titolo inglese: The Red Light) – film del 1910 diretto da August Blom
 The Red Light – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 The Red Light – film del 2009 diretto da Eric Preston Ross